De volgende constructeurs hebben zich ten minste één keer ingeschreven voor een Formule 1-race sinds 1950. Van de nog actieve constructeurs (seizoen ) zijn de namen vet afgedrukt.

De lijst is bijgewerkt tot en met 20 november 2022.

Constructeurs

Alleen in Indianapolis 500
Deze teams, die allemaal onder de Amerikaanse vlag reden, hebben enkel meegedaan in de Indianapolis 500 tussen 1950 en 1960.

Privéteams
Deze teams hebben nooit hun eigen chassis gebouwd en kunnen zodoende niet worden omschreven als "constructeurs".

Zie ook
 Lijst van Formule 1-grand-prixwinnaars constructeurs

 
Constructeurs